miejscowości w Bułgarii:
 Gradnica – wieś w obwodzie Dobricz
 Gradnica – wieś w obwodzie Gabrowo